Tamaya steht für:

 Tamaya, Altar im Ahnenkult des Shintō
 Tamaya (Niger), Landgemeinde in Niger
 Tamaya Technics, japanisches Unternehmen
 Pueblo in New Mexico, siehe Santa Ana (Volk)